Banao peut désigner :
 Banao, une localité de Cuba dans la province de Sancti Spíritus
 le río Banao, un cours d'eau dans la province de Sancti Spíritus (Cuba)
 Lomas de Banao, une réserve écologique dans la province de Sancti Spíritus (Cuba)
 un quartier de la ville de Sancti Spíritus (Cuba)